

Patronyme 

 .
 Gordon Wellesley (1894-1980), scénariste, un réalisateur et un producteur de cinéma australien. 
 Henry Wellesley,  duc de Wellington (1912-1943), militaire britannique tué durant la Seconde Guerre mondiale.
 Richard Wellesley (1760-1842), gouverneur-général des Indes britanniques, frère de Arthur Wellesley de Wellington.

Toponyme 

 Wellesley, une ville aux États-Unis
 Wellesley, une ville au Canada.

Autres
Le Wellesley College est une des cinq meilleures universités américaines en Sciences Humaines. 
Le Vickers Wellesley, un bombardier de la Royal Air Force des années 1930.
 Wellesley, station du métro de Toronto, au Canada.
 Church and Wellesley, quartier homosexuel de la ville de Toronto.
 La province  de Wellesley autre nom du Seberang Perai, une des composantes de l'état de Penang en Malaisie.

Homonymie
Homonymie de patronyme